Bučje steht für:

 Bučje (Bor), Ort in der Gemeinde Bor im Bor-Distrikt in Serbien
 Bučje (Knjaževac), Ort in der Gemeinde Knjaževac im Zaječar-Distrikt in Serbien
 Bučje (Priboj), Ort in der Gemeinde Priboj im Zlatibor-Distrikt in Serbien
 Bučje (Trstenik), Dorf in der Gemeinde Trstenik im Rasina-Distrikt in Serbien